Mot sikh signifiant : celui qui suit la voie de

 Kabir panthi, qui suit les écrits de Kabir
 Nanak panthi, qui suit le chemin de Guru Nanak
 Seva panthi qui suit le chemin du Service désintéressé